Los arcosauromorfos (Archosauromorpha, gr. "forma de lagarto dominante") son una infraclase de saurópsidos diápsidos que surgió en el Pérmico medio y se diversificó en el Triásico. Aunque el aspecto de los diferentes grupos de arcosauromorfos es bastante diferente, y fueron clasificados en grupos distintos, actualmente se consideran que forman un grupo monofilético ya que comparten una serie de pequeños detalles esqueléticos y craneales que sugieren que comparten un antepasado común. Se incluye dentro de esta infraclase los órdenes Rhynchosauria, Trilophosauridae, Prolacertiformes, Archosauriformes, y tentativamente Choristodera. Algunos autores también incluyen al clado Pantestudines (que contiene las tortugas, plesiosaurios, placodontos, etc) y en ese caso este clado se denomina Archelosauria, ya que la relación entre tortugas y arcosaurios fue probada usando varios métodos moleculares.

De los taxones mencionados anteriormente, comúnmente se incluyen dentro de esta infraclase los Rhynchosauria, que en un tiempo fue considerado parte de Lepidosauria, junto con Trilophosauridae y Prolacertiformes persistieron hasta el evento de extinción a finales de Triásico.  Los Choristodera continuaron siendo un grupo pequeño hasta el  Mioceno, y los Archosauriformes que fueron importantes en los ambientes de principios del Tríasico y dieron paso a los Archosauria de los cuales descienden las aves y cocodrilos.

Taxonomía 
 Subclase Diapsida
 Infraclase ARCHOSAUROMORPHA
 Orden Choristodera †
 Orden Prolacertiformes †
 Orden Rhynchosauria †
 Orden Trilophosauria †
 Clado Archosauriformes
 Familia Euparkeriidae †
 Familia Erythrosuchidae †
 Familia Proterochampsidae †
 Familia Proterosuchidae †
 Familia Doswelliidae †
 División Archosauria
 Subdivisión Crurotarsi
 Familia Ornithosuchidae †
 Orden Aetosauria †
 Orden Phytosauria †
 Orden Rauisuchia †
 Superorden Crocodylomorpha
 Orden Crocodilia
 Subdivisión Avemetatarsalia
 Orden Pterosauria †
 Superorden Dinosauria
 Orden Ornithischia †
 Orden Saurischia
 Clado Aves
 Clado ¿Pantestudines?

Filogenia 

Cladograma según Desojo, Ezcurra y Schultz, 2011:

Cladograma según Pinheiro et al. en 2016:

Cladograma según M.S Lee en 2014:

Referencias

Enlaces externos 

Tree of Life
Archosauromorpha en Palaeos